Oldambt ist der Name

 einer Gemeinde in der niederländischen Provinz Groningen. Siehe Oldambt (Gemeinde).
 eines Landstrichs in der niederländischen Provinz Groningen. Siehe Oldambt (Landstrich).